Мортка — различные значения:

 Мортка — серболужицкая деревня в коммуне Лоза, район Баутцен, земля Саксония
 Мортка — посёлок городского типа в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа России
 Мортка — река в Ханты-Мансийском автономном округе